Никола Андрић је име и презиме следећих људи:
  (1867—1947), хрватски писац, филилог и преводилац
 Никола Андрић (1992), српски фудбалер
 Никола С. Андрић (2000), српски фудбалер